Карл Хаммердерфер (; 1758 — 17 апреля 1794) — немецкий историк, писатель, журналист.

Биография 
С 1787 — профессор философии Йенского университета. Соавтор историко-географической хрестоматии «Европа, Азия, Африка и Америка» (4 т.), автор «Всеобщей всемирной истории» (4 т.), «Истории Польского королевства» (3 т.).

В 1789 опубликовал в Лейпциге (Германия) сокращенный и исправленный перевод на немецком языке «Анналов» Жана-Бенуа Шерера под названием «История запорожских казаков с приложением некоторых сведений об их укладе и обычаях». Работа состоит из 2 частей. В 1-й подаются сведения о географии Украины, во 2-й — история казачества, в приложении приводится договор гетмана Данила Апостола с царским правительством 1728 — «Решительные пункты» 1728 г. императора Петра II.

Труды 
 Juliens und Karls gesammelte Briefe. Eine wahrhafte Geschichte. 1780.
 Fragmente zur Philosophie des 18. Jahrhunderts. 1782.
 Mit Gottfried Traugott Kosche: Geographisch-historisches Lesebuch zum Nutzen der Jugend. 5 Bde. Leipzig 1784—1788.
 1: Europa. West- und Süd-Europa. 1784.
 2:  Europa. Nord- und Ost-Europa. 2 Teile. 1785, Teil.
 3: Asia. 1786.
 4: Afrika. 1787.
 5: Amerika. 2 Teile. 1788, Teil (Nord-Amerika), (Süd-Amerika).
 Beiträge zur inneren Kenntnis und Geschichte von Sachsen. 1785.
 Leben Friedrichs des Großen. 1786.
 Leitfaden der allgemeinen Weltgeschichte oder die vornehmsten Weltbegebenheiten nach der Zeitfolge geordnet und zum Gebrauch für Lehrer und Lernende eingerichtet. 1786.
 Vier kleine philosophische Aufsätze. 1787.
 Holländische Denkwürdigkeiten oder ausführliche Geschichte der gegenwärtigen Unruhen in den Vereinigten Niederlanden. 1788.
 Geschichte und gegenwärtiger Zustand des rußischen Handels. 1789.
 Geschichte der Ukrainischen und Saporogischen Kasaken. 1789.
 Grundzüge der allgemeinen Weltgeschichte. 1789.
 Allgemeine Weltgeschichte von den ältesten bis auf die neuesten Zeiten. Ein Lesebuch, auch für Nichtgelehrte. 4 Bde. 1789—1791, Bd.
 An Josephs Grabe. Ein Stein zu seinem künftigen Denkmale. 1790.
 Die Liebe. Eine Briefsammlung. Roman. 2 Bde. 1791.
 Die Familie Wendelheim, eine Geschichte aus unsern Tagen. 1792,.
 Timon der Zweyte, Leben und Meynungen eines wohlwollenden Menschenfeindes. 1792.
 Geschichte Polens von den ältesten Zeiten bis zur Revolution im Jahre 1791. 2 Bde. 1792 u.1794, Bd.
 Neuer sächsischer Robinson. Roman. Reihe Sammlung der vorzüglichsten Robinsons. 1793.
 Geographie und Statistik der ganzen österreichischen Monarchie. 1793.
 Geschichte der Lutherischen Reformation und des deutschen Krieges. 1793.
 Karl Rosen und Wilhelmine Wagner. Eine deutsche Familiengeschichte des 18. Jahrhunderts. 1794.

Автор
 Gallerie von Menschenhandlungen. Ein Wochenblatt zur Beförderung der Menschen- und Sittenkenntniß. Leipzig 1787
 Mit Johann Ernst Fabri: Historische und geographische Monatsschrift. Halle u.a. 1788, .

Переводчик
 Jean-Marie-Jérôme Fleuriot de Langle: Figaro’s Reise nach und in Spanien. 1785.
 Jacques Cambry, Jean-Aimé Delacoste: Briefe eines aufmerksamen Beobachters über England. [=Voyage philosophique de l’Angleterre] 1788.

Источники 
 «Исаевич Я. Д.» Хаммердерфер Карл // Энциклопедия истории Украины : в 10 т. / редкол.: В. А. Смолий (председатель) и др. ; Институт истории Украины НАН Украины. — К. : Наук. мысль, 2004. — Т. 2 : Г — Д. — 518 с. : ил. — ISBN 966-00-0405-2.

Историки Германии
Писатели Германии
Журналисты Германии